«Жека уже в Гамбурге», также известная под названием «Про голографических соловьёв» — песня советской и российской рок-группы «Егор и Опизденевшие». Впервые официально появилась в качестве бонус-трека на переиздании альбома «Прыг-скок» 1994 года лейблом BSA Records. Позже вошла в переиздание альбома «Благодать» проекта «Коммунизм».

О песне 
Представляет собой инструментальную композицию в жанре сёрф-рок длиной 1 минуту 38 секунд. Возникла как спонтанная импровизация в одну из сессий записи альбома «Сто лет одиночества». По словам Егора Летова, тогда «была воспринята как курьёз». В комментариях к альбому «Прыг-скок» Летов написал, что песня первоначально называлась «Толкни пивка», потому что «в конце каждого квадрата Кузьма именно это и кричал диким голосом». По словам Летова, композиция посвящена Жеке Колесову, который тогда проживал в Германии и время от времени присылал музыкантам «очень приятные и полезные подарки».

Виктория Базоева из портала «Звуки.ру» включила композицию в список «10 лучших треков для путешественников». «Однообразный сёрф-инструментал от Егора Летова — кажется, лучшая на свете музыка для путешествий».

«Жека уже в Гамбурге» попала на трибьют-альбом «Гражданской обороне» в исполнении группы Messer Chups.

Участники записи 
 Кузьма — соло-гитара, бубен
 Джефф — бас-гитара, камертон
 Егор Летов — акустическая гитара, ударные.

Примечания 

Песни Егора Летова
Егор и Опизденевшие